Orton kan som auktorsförkortning betyda:

 Peter Darbishire Orton
 Clayton Roberts Orton

Robotskapade auktorsförkortningar